Diese Liste führt alle Bürgermeister der Stadt Salt Lake City im US-Bundesstaat Utah seit deren Gründung im Jahr 1851 auf.

!
Salt Lake City
Burgermeister Salt Lake City